Palen ist ein Personen- und ein Ortsname:

Personen:
 Anna von Palen (1875–1939), deutsche Schauspielerin
 Paul Palén (1881–1944), schwedischer Sportschütze
 Rufus Palen (1807–1844), US-amerikanischer Politiker

Orte:
 Palen, bis 1938 Palentienen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Dubrawino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Sonstiges:

palen ist der besonders im Norddeutschen Raum verwendete Ausdruck für das Auslösen von Erbsen aus der Hülse (Pale).

Siehe auch:

 Paalen
 Pahlen (Begriffsklärung)